Universel se dit de ce qui peut s'appliquer à toutes et tous, qui peut être reconnu par le monde entier comme utilisable.

 Universel (métaphysique) ou les universaux
 Universalisme : propriété de l'universalité dans les concepts ou les applications.
 Le mot catholicisme dérive du Grec ancien καθολικος, qui signifie universel.
 Les expositions universelles ont pour but de comparer les évolutions industrielles des nations, elles sont la vitrine technologique et industrielle des participants
 Propriété universelle, terme utilisé dans diverses branches des mathématiques.
 Les données ou les systèmes informatiques sont dits universels lorsqu'ils proposent une forte interopérabilité :
 En Informatique théorique, le terme s'applique à un système de calcul pour signifier sa capacité à effectuer tous les calculs de Turing ou, selon les cas, à simuler tous les systèmes du même type.
 Un format de données est dit universel s'il est facilement consultable sur un nombre très important d'appareils électroniques communicants. Le PDF, le JPEG, le GIF, l'HTML et ces déclinaisons, sont des exemples de formats de fichier universels, car ils peuvent être utilisés sur de nombreuses plate forme : ordinateurs, assistants personnels numériques (PDA), téléphones multifonctions, tablettes tactiles, etc.
 Un protocole d'impression universel tel que le PCL universel distribué par Hewlett-Packard est directement interprétable par toute imprimante qui respecte le protocole normalisé.
 Une application universelle pour le système d'exploitation Microsoft Windows est un logiciel exécutable sur différents terminaux.
 Proposition universelle
 Linguistique universelle
 Langue universelle
 En droit, un ensemble de biens.

Universel est le cinquième album du groupe de rap français 113, sorti en 2010.

Voir aussi
 

it:Universale